FMO puede referirse a:
 Falla Orgánica Múltiple , disfunción progresiva de más de un sistema fisiológico.
 Flexible Macroblock Ordering, un estándar de compresión de archivos.
 Aeropuerto de Münster/Osnabrück, en su código IATA.
 Flavin Monooxigenasa, enzimas que participan en procesos de degradación de xenobióticos.